Das Copa Colsanitas 2001 war ein Damen-Tennis-Sandplatzturnier in Bogotá. Es war Teil der WTA Tour 2001 und fand vom 17. bis 25. Februar 2001 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2001
2001